Antoni Łopaciński – cześnik smoleński
 Antoni Stanisław Łopaciński  (ur. ok. 1720 - zm. ok. 1777) – sędzia ziemski upicki, marszałek konfederacji barskiej
 Antoni Łopaciński (ur. 1907–1991) – ksiądz, dziekan 1 Armii Wojska Polskiego